Kühlenthal steht für folgenden geographischen Ort in Deutschland:

 Kühlenthal, Gemeinde im schwäbischen Landkreis Augsburg

Kühlenthal ist ein deutscher Familienname:

 Erich Kühlenthal (1880–1958), deutscher General der Artillerie
 Karl Kühlenthal (1872–1969), deutscher Konteradmiral